Bay Village, quartier de Boston
 Bay Village, ville en Ohio